Hérode Philippe est le nom de deux fils d'Hérode le Grand.

 Hérode Philippe  est le fils de sa  Mariamme. Il est le premier époux d'Hérodiade et le père de Salomé. 
 Philippe le Tétrarque, parfois appelé aussi Hérode Philippe  par les critiques modernes, est le fils de sa  Cléopâtre de Jérusalem. Il est le premier époux de Salomé, fille d'Hérode Philippe  et d'Hérodiade. Il est tétrarque de Batanée, avec d'autres territoires dont la Trachonitide.

Ces deux personnages sont souvent confondus. Dans les Évangiles, ils sont tous les deux nommés Philippe. Marc 6:17,8:27
Matthieu 16:13, nomment Philippe le premier mari d'Hérodiade, alors que le seul autre Philippe de ces évangiles est l'apôtre Philippe. L'évangile attribué à Luc (3:1) est le seul à parler de Philippe le Tétrarque et ne mentionne pas en revanche que le premier mari d'Hérodiade s'appelait Philippe. Pour sa part, Flavius Josèphe appelle « Hérode » ce mari d'Hérodiade sans jamais donner son deuxième nom.

Articles connexes 
 Généalogie des Hérodiens